Стоян (Стоянчо) Тръпков Чалъков е български възрожденски деец от Южна Македония.

Биография 
Роден е в южномакедонския град Воден, тогава в Османската империя, днес Едеса, Гърция. Работи като учител и лекар на Воден. Баща му Тръпко Чалъков е влиятелен християнин в Южна Македония, назначен със султански ферман за вилаетски коджабашия на 362 български села във Воденска, Берска, Костурска околия, та чак до град Янина в Епир.

Синове на Стоян Чалъков са българските общественици Тръпче Стоянов и Андрей Стоянов.

Превод на Пасхалното евангелие 
Чалъков превежда Пасхалното евангелие - Първа глава 1-17 стих от Евангелието от Йоана, с кирилско и гръцко писмо „на простаго виговоръ болгарскагѡ: за тій болгары, кои не знаютъ читати книга писаниіа болгарска, сѣдящій по вся земля Македѡнская – Солунская, Вардарская, Воденская, Пазарская и Серская державамъ“. Евангелието е запазено на два ръкописни листа под номерация 9-14, написани с червено мастило. Единият е с кирилица, а другият е със същото съдържание, но текстът е изписан с гръцката азбука. Евангелието е четено при управлението на владиката Никодим Воденски, който допуска българския език в храмовете във Воденската епархия. Според изследователя на ръкописа Иван Кандиларов той е интересен принос към историята на постепенното преминаване от гръцко към българско кирилско писмо при българите в Югозападна Македония. Езикът в някои стихове е според воденския говор с църковнославянизми. Преписването е по църковно-славянския текст, в който, за пояснение и допълнение, в скоби са внасяни и простонародни български думи и изречения. Общо в 17-те стиха Чалъков внася 25 прибавки. От поясненията на Чалъков личи ясно и вярно разбиране на смисъла на текста. Съдейки по номерацията на листата, текстът е бил много по-дълъг. Чалъков изрично подчертава, че Македония е българска земя.

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Воден
Български лекари от Македония
Български просветни дейци от Македония